McParland ist der Familienname folgender Personen

 Mike McParland (* 1958), kanadischer Eishockeytrainer
 Peter McParland (* 1934), nordirischer Fußballspieler